Taurus Orion ist die Bezeichnung einer zweistufigen Höhenforschungsrakete, bestehend aus einer Taurus-Startstufe (entmilitarisierte Honest-John-Rakete) und einer Orion-Oberstufe. Die Taurus Orion hat eine Gipfelhöhe von 200 km, einen Startschub von 457,00 kN, eine Startmasse von 2000 kg, einen Durchmesser von 0,58 m und eine Länge von 11,40 m.

Geschichte

Weblinks

Einzelnachweise 

Höhenforschungsrakete